XVI зимние Олимпийские игры (; ) прошли в Альбервиле (Франция) с 8 по 23 февраля 1992 года. Франция третий раз принимала зимние Игры после Шамони-1924 и Гренобля-1968. Это была последняя Белая Олимпиада, прошедшая в високосный год.

Выборы города 
Альбервиль получил статус города-кандидата 20 ноября 1984 года. Альбервиль был выбран столицей зимней Олимпиады 1992 года на 91-й сессии МОК в Лозанне, которая состоялась 17 октября 1986 года. В последнем туре голосования небольшой городок во французских Альпах уверенно победил Софию и Фалун с большим отрывом по числу отданных голосов.

Одновременно Олимпийский комитет Франции выставлял кандидатуру Парижа на летние Олимпийские игры 1992 года. Таким образом, победа Альбервиля практически лишила шансов Париж стать летней олимпийской столицей 1992 года, так как по правилам МОК не рекомендуется проводить Олимпийские игры в одной и той же стране два раза подряд.

Логотип и талисман 
На официальной эмблеме Игр изображен олимпийский огонь, раскрашенный в цвета региона Савойя. Эмблема является одним из элементов визуальной самобытности Олимпийских игр в Альбервиле, целью которой было выполнение трёх основных функций: выдвинуть на первый план, показать горную местность, современность и спорт.

Талисманом игр является получеловек полу-божество, фигура, основанная на концепции человеческого образа, который не встречался в талисманах Олимпийских игр со времён Игр в Инсбруке в 1976 году. Талисман, названный «Magique», сочетает в себе концепцию мечты и воображения за счёт своей необычной формы в виде звезды. Талисман является эмоциональной составляющей Олимпийских игр.

Общее количество медалей

Призёры Игр

В филателии

Ссылки 
 

Зимние Олимпийские игры 1992